Giovanni Perissinotto, dirigente d'azienda.
Giovanni Perissinotto, calciatore.